Bundestagswahlkreis 189 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Bergstraße (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rottweil – Tuttlingen (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rottweil (1980 und 1983)
 Bundestagswahlkreis Lörrach – Müllheim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rastatt (1949 bis 1961)